Back Against the Wall – album studio di Billy Sherwood del 2005
Back Against the Wall – singolo degli UFO del 2006
Back Against the Wall – singolo dei Cage the Elephant del 2009